Sanç I de Cerdanya, (1161 - 1223), príncep d'Aragó i comte de Cerdanya (1168-1223); de Provença (1181-1185); i de Rosselló (1185-1223).
 Sanç I de Lleó (935 - 966), rei de Lleó (956 -958) i (960 -966).
 Sanç I Llop duc de Gascunya, efectiu vers el 801 al 816
 Sanç I de Mallorca o Sanç II de Cerdanya (1276 – Formiguera 1324), rei de Mallorca, comte de Rosselló i Cerdanya, vescomte de Carladés, baró d'Omelàs i senyor de Montpeller (1311–1324).
 Sanç Garcés I de Pamplona (~865 - Resa, 925), rei de Navarra (905 - 925)
 Sanç I de Portugal dit “el Poblador” (Coïmbra, 1154 - 1212), rei de Portugal (1185 -1212).